Arnaldo Lazuli (, de  — , 2009) foi um compositor, cantor, violonista e poeta brasileiro.

Começou a tocar violão e a compor aos 16 anos de idade. Foi premiado em concursos de música estudantil. Na década de 1970 apresentou-se pela Europa (Portugal e França). Trabalhou durante um ano como produtor artístico do Teatro Rivoli, na cidade do Porto.

Publicou os livros Para lembrar Mauá, Bem vindo ao paraíso, A serra do vale em flor e O Sol que desperta o amor na Terra.

Discografia 
 2004 - Lugar imaginado (CD)

Compositores do Brasil
Cantores do Brasil
Violonistas do Brasil
Poetas do Brasil